Maltman ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Maltman (* 1970), britischer Opernsänger (Bariton)
 Oliver Maltman (* 1976), britischer Schauspieler